Il doppio del torneo di tennis Curitiba Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Crichton e Ashley Fisher che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Pedro Pereira 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Crichton /  Ashley Fisher (Campioni)
 Enzo Artoni /  Sergio Roitman (semifinali)

 Adriano Ferreira /  Antonio Prieto (primo turno)
 Francisco Costa /  Daniel Melo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Curitiba Challenger 2001